Popis osvajačica jugoslavenskog rukometnog kupa, koji se igrao od 1956. do 1991. godine.

Kup FNRJ/SFRJ 

Popis osvajačica i finalistica 
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 90%"
! Godina !! Država podrijetla* !! Ime kluba !! Naslov  po redu !! Finalistice !! izvori  napomene 
|- 
| 1956. ||  || Lokomotiva (Zagreb) ||align="center"| 1 ||  Spartak (Subotica) ||
|- 
| 1957. ||  || Lokomotiva (Zagreb) ||align="center"| 2 ||  Spartak (Subotica) || 
|- 
| 1958. ||  || Lokomotiva (Zagreb) ||align="center"| 3 ||  Lokomotiva (Virovitica) || 
|- 
| 1959.||  || Lokomotiva (Zagreb) ||align="center"| 4 ||  Grafičar (Osijek) || 
|- 
| 1960. ||  || Lokomotiva (Zagreb) ||align="center"| 5 ||  Lokomotiva (Virovitica) || 
|- 
| 1961. ||  || Spartak (Subotica) ||align="center"| 1 ||  Lokomotiva (Zagreb) || 
|- 
| 1962. ||  || ORK Beograd ||align="center"| 1 ||  Spartak (Subotica) || 
|-  
| 1963. ||  || ORK Beograd ||align="center"| 2 ||  Spartak (Subotica) ||
|- 
| 1964. ||colspan="4" align="center"| nije odigran || 
|- 
| 1965. ||  || Lokomotiva (Zagreb) ||align="center"| 6 || || 
|- 
| 1966. ||  || Grafičar (Osijek) ||align="center"| 1 || || 
|- 
| 1967. ||  || ORK (Beograd) ||align="center"| 3 || || 
|- 
| 1968. ||  || ORK (Beograd) ||align="center"| 4 ||  Spartak (Subotica) ||
|- 
| 1969. ||  || Trešnjevka (Zagreb) ||align="center"| 1 ||  ORK (Beograd) ||
|- 
| 1970. ||  || Radnički (Beograd) ||align="center"| 1 || || 
|- 
| 1971. ||  || Lokomotiva (Zagreb) ||align="center"| 7 || || 
|- 
| 1972. ||  || ORK (Beograd) ||align="center"| 5 || || 
|- 
| 1973. ||  || Radnički (Beograd) ||align="center"| 2 || || 
|- 
| 1974. ||  || Voždovac (Beograd) ||align="center"| 1 || || 
|- 
| 1975. ||  || Radnički (Beograd) ||align="center"| 3 || || 
|- 
| 1976. ||  || Radnički (Beograd) ||align="center"| 4 || || 
|- 
| 1977. ||  || Železničar (Novi Sad) ||align="center"| 1 || || 
|- 
| 1978. ||  || Osijek ||align="center"| 2 ||   ORK (Beograd) || 
|- 
| 1979. ||  || Radnički (Beograd) ||align="center"| 5 ||  Lokomotiva (Zagreb) || 
|- 
| 1980. ||  || Bane Sekulić (Sombor) ||align="center"| 1 || || 
|- 
| 1981. ||  || Osijek ||align="center"| 3 || || 
|- 
| 1982. ||  || ORK Beograd ||align="center"| 6 || || 
|- 
| 1983. ||  || Radnički (Beograd) ||align="center"| 6 ||  Dalma (Split) || 
|- 
| 1984. ||  || Budućnost (Titograd / Podgorica) ||align="center"| 1 || || 
|- 
| 1985. ||  || Radnički (Beograd) ||align="center"| 7 ||  Voždovac (Beograd) ||
|- 
| 1986. ||  || Radnički (Beograd) ||align="center"| 8 || || 
|- 
| 1987. ||  || Voždovac (Beograd) ||align="center"| 2 || || 
|- 
| 1988. ||  || Lokomotiva (Zagreb) ||align="center"| 8 || || 
|- 
| 1989. ||  || Budućnost (Titograd / Podgorica) ||align="center"| 2 || || 
|-  
| 1990. ||  || Radnički (Beograd) ||align="center"| 9 || || 
|- 
| 1991. ||  || Radnički (Beograd) ||align="center"| 10 ||  Podravka (Koprivnica) ||
|}

* po pripadnosti osamostaljenim državama danas.

Najuspješnije djevojčadi 
10 naslova:
  Radnički, Beograd

8 naslova
  Lokomotiva, Zagreb

6 naslova:
  ORK, Beograd

3 naslova:
  Osijek / Grafičar, Osijek

2 naslova:
  Voždovac, Beograd
  Budućnost, Podgorica (Titograd)

1 naslov:
  Železničar, Novi Sad
  Sombor / Bane Sekulić, Sombor
  Spartak, Subotica
  Trešnjevka, Zagreb

Povezani članci 
 Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene
 Jugoslavenski rukometni kup za muškarce
 Hrvatski rukometni kup za žene

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 

Kup (žene)
Nacionalni rukometni kupovi
Jugoslavenski kupovi